Lucius Aemilius Paulus (vagy Paullus) néven több politikus, illetve hadvezér volt ismert az ókori Róma idejében:

 Lucius Aemilius Paullus, consul Kr. e. 219-ben
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, a 219 évi consul fia, a püdnai csata győztese
 Lucius Aemilius Lepidus Paulus, consul Kr. e. 50-ben.
 Lucius Aemilius Paulus, consul 1-ben, Augustus Vipsania Iulia nevű unokájának férje, akit árulásért kivégeztek.

Római politikusok
Római hadvezérek, katonák